Marcelo Demoliner e João Souza venceram James Cerretani e Pierre-Hugues Herbert na final por 6–2, 4–6, [10–6].

Cabeças-de-chave

  Marcelo Demoliner /  João Olavo Souza (Campeões)
  James Cerretani /  Pierre-Hugues Herbert ''(Final)

<li>  Nikola Mektić /  Antonio Veić (Primeira rodada)
<li>  Guillermo Durán /  Renzo Olivo (Semifinais)

Tabela

Chave

Referências
 Main Draw

Duplas 2013
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil